De Orde van Verdienste in de Davis Cup werd in 2013 in het leven geroepen ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de International Tennis Federation. Deze Orde van Verdienste zal personen eren die in de Davis Cup een grote rol hebben gespeeld voor hun land. In hetzelfde jaar werd de Orde van Verdienste van het Orde van Verdienste van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité ingevoerd.

In 2015 werd de in 2011 overleden Jacky Brichant postuum onderscheiden. Hij speelde onder meer 42 keer in de Davis Cup in de periode 1949-1965. Hij won daarbij 71 van de 120 wedstrijden.

 2013: ?
 2014: ?
 2015:  Jacky Brichant

Davis Cup